Юрий Пронин:
 Пронин, Юрий Александрович (1940—2002) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Пронин, Юрий Владиславович (1958—2015) — советский и российский актёр театра, заслуженный артист России. Примечания